Flavio Tauro (latino: Flavius Taurus) fu il nome di alcuni personaggi della storia romana
Flavio Tauro (console 361), console nel 361
Flavio Tauro (console 428), console nel 428